Surry puede referirse a:
 Condado de Surry (Carolina del Norte), Estados Unidos.
 Surry (Maine), pueblo ubicado en el condado de Hancock, estado estadounidense de Maine.
 Surry (Nuevo Hampshire), pueblo en el condado de Cheshire, estado estadounidense de Nuevo Hampshire.
 Condado de Surry (Virginia), Estados Unidos.
 Surry (Virginia), pueblo situado en el condado homónimo de Virginia, Estados Unidos.
 Central nuclear de Surry, central nuclear situada en el condado de Surry, Virginia, Estados Unidos.